Weavers of Fortune (o Racing Luck) – film del 1922 diretto da Arthur Rooke
Racing Luck – film del 1924 diretto da Herman C. Raymaker
Racing Luck – film del 1935 diretto da Sam Newfield
Red Hot Tires (o Racing Luck) – film del 1935 diretto da D. Ross Lederman
Racing Luck – film del 1941 diretto da Rupert Kathner
Racing Luck – film del 1948 diretto da William Berke